Фрейре может означать:
 Фрейре, Арналду (род. 1968) — бразильский композитор, гитарист, педагог, продюсер.
 Фрейре, Мануэль (1767—1835) — испанский генерал.
 Фрейре, Жилберту (1900—1987) — бразильский социолог и историк.
 Фрейре, Марселину (род. 1967) — бразильский писатель.
 Фрейре, Нельсон (1944—2021) — бразильский пианист.
 Фрейре, Оскар (род. 1976) — испанский велогонщик.
 Фрейре, Патрисиу (род. 1987) — бразильский боец смешанного стиля.
 Фрейре, Паулу (1921—1997) — бразильский психолог-педагог, теоретик педагогики.
 Фрейре, Сильвия (род. 1984) — венгерская модель и участница конкурса красоты.
 Фрейре, Рикардо Хаймес (1868—1933) — боливийский поэт, дипломат, педагог, один из основоположников новой латиноамериканской поэзии.
 Фрейре, Франсиско (1839 — 1900) — чилийский полиический и государственный деятель.
 Фрейре, Эспидо (род. 1974) — испанская писательница, журналистка.

Составные фамилии 
 Фрейре, Анселму Браамкамп (1849—1921) — историк, политик, срециалист по генеалогии знатных родов Португалии.
 Муниз Фрейре, Луис Фелипе (в монаществе Хризостом) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Рио-де-Жанейрский и Олинда-Ресифский.
 Жезуш Каэтану Фрейри, Мария ди (1894—1981) — экономика, домоправительница и секретарь премьер-министра Португалии Антониу Салазара.